Вита́лий Ма́рков:
 Марков, Виталий Александрович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Марков, Виталий Михайлович (филолог) (1927—2010) — советский и российский профессор, доктор филологических наук.
 Марков, Виталий Михайлович (род. 1989) — украинский военный преступник.